Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute à Lugano du 11 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Ruzici, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosalyn Fairbank et Tanya Harford.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Suisse
Événement sportif à Lugano
Sport en Suisse en 1981
Tennis en mai 1981